Den osynlige mannen eller The Invisible Man kan syfta på:

Litteratur
 Den osynlige mannen (roman) – kortromanen av H.G. Wells från 1897, originaltitel The Invisible Man
 Osynlig man – roman av Ralph Ellison från 1952, originaltitel Invisible Man
 Den Osynlige Mannen (roman av Claes Gustavsson) – en roman från 2010 av Claes Gustavsson
 Den osynlige mannen från Salem – en roman från 2013 av Christoffer Carlsson

Film
 Den osynlige mannen (film, 1933) – amerikansk film från 1933 i regi av James Whale, originaltitel The Invisible Man
 Den osynlige mannens återkomst – en amerikansk thriller från 1940 regisserad av Joe May, originaltitel The Invisible Man Returns
 Den osynlige mannen (film, 1992) – amerikansk film från 1992 med Chevy Chase, originaltitel Memoirs of an Invisible Man
 The Invisible Man (film, 2020) – en australisk-amerikansk skräckfilm från 2020 i regi av Leigh Whannell

Television
 The Invisible Man (TV-serie, 1958) – en brittisk TV-serie från, 1958 löst baserad på HG Wells roman
 Den osynlige mannen (TV-serie) – amerikansk TV-serie från 1975
 The Invisible Man (TV-serie, 1984) – brittisk TV-serie från 1984 producerad av BBC, löst baserad på HG Wells roman
 The Invisible Man (TV-serie, 2000) – amerikansk TV-serie från 2000 som sändes på Sci-Fi Channel
 The Invisible Man (TV-serie, tecknad) – tecknad TV-serie producerad av Moonscoop

Musik
 The Invisible Man – låt från 1989 av bandet Queen
 Invisible Man (låt av The Breeders) – låt på albumet Last Splash från 1993 av bandet The Breeders
 Den osynlige mannen (sång) – låt på albumet Kent från 1995 av bandet Kent
 Invisible Man (låt av 98 Degrees) – låt från 1997 av bandet 98 Degrees
 Invisible Man (låt av Theory of a Deadman) – låt från 2002 av bandet Theory of a Deadman